Мэ Нак Пхра Кханонг — пракханонгское привидение (, значение «Леди Нак Пхра Кханонг»), или просто Мэ Нак (, «Lady Nak») или Нанг Нак (, «Miss Nak»), известное и популярное тайское привидение. В тайском фольклоре существует на основе истории произошедшей в раннем 19 веке.

Легенда 
Известна легенда о некой погибшей леди, дух которой некоторое время продолжал жить с мужем, вернувшемся живым с войны. О том, что жены и ребенка давно нет в живых, муж догадался не сразу. Привидению Мэ Нак (Леди Нак) поклоняются в Таиланде, поскольку история символизирует силу супружеской верности.

В культуре 
О Леди Нак снято много фильмов ужасов, несколько мультфильмов и сериалов. Иногда они в юмористическом ключе, иногда в духе «Соляриса» Тарковского, где астронавт Крис в космосе встречает воскресшую жену Хари.

Храм 

До «храма привидения» Ват Махабут, расположенном в районе Суанлуанг, можно доплыть по каналу Пхра Кханонг на традиционной тайской лодке от рынка Пхра Кханонг станции Phra Khanong надземного метро BTS.

Альтернативные версии 
Существует версия, что слух о духе распускали родственники и наследники земли, где стоял дом Леди Нак, чтобы отпугнуть новую жену, которая могла занять место покойницы.

Ссылки 
 Love Legend of Mae Nak
 Mae nak phra khanong
 Mae Nak Movie posters
 Mae Nak in cinema

Привидения
Привидения в искусстве
Народная религия
Культура Таиланда